Roseville (Califórnia)
Roseville (Illinois)
Roseville (Michigan)
Roseville (Minnesota)
Roseville (Ohio)
Roseville (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos